Benkendorff ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Benkendorff (* 1855; † nach 1931), deutsche Malerin   
 Konstantin von Benckendorff (* 1783 oder 1784; † 1828), General der russischen Armee und Diplomat aus der deutschbaltischen Familie Benckendorff
 Rudolf Benkendorff (1890–1973), Meteorologe in der Luftwaffe der Wehrmacht und später Präsident des Deutschen Wetterdienstes